Furian ist der Familienname folgender Personen: 

 Hans-Otto Furian (1931–2012), Propst und Leiter des Konsistoriums der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz
 Hans Furian (1940–2008), österreichischer Radrennfahrer
 Martin Furian (1932–2020), deutscher Sozial- und Medienpädagoge und Hochschullehrer